Affarlikassaa bezeichnet:
 Affarlikassaa (Bucht), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Affarlikassaa (Fjord), Fjord im Distrikt Uummannaq, Grönland